Bătălia de la Kosovo Polje este un nume dat mai multor bătălii:

 Bătălia de la Kosovo Polje (1389)
 Bătălia de la Kosovo Polje (1448)